Новохижин — русская фамилия. Известные носители:
 Новохижин, Михаил Михайлович (1921—2012) — советский и российский актёр, певец, режиссёр и театральный педагог, народный артист России.
 Новохижин, Юрий Михайлович (род. 1942) — советский и российский актёр театра, театральный деятель, народный артист России.